{{Ficha de taxón 
| name = Polygonaceae
| image = Illustration Fallopia dumetorum0.jpg
| image_width = 250 px
| image_caption = Fallopia dumetorum en Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885
| regnum = Plantae
| divisio = Magnoliophyta
| classis = Eudicotyledoneae
| ordo = Caryophyllales
| familia = Polygonaceae
| familia_authority = Juss., 1789, nom. cons. 
| subdivision_ranks = genus
| subdivision = ver texto
| synonyms =
Calligonaceae Chlk. en Dokl. Akad. Nauk. Uzbeksk. SSR, 1985(11): 45. Nov 1985.
Eriogonaceae Benth. en Sweet, Hort. Brit., ed. 3: 580. late 1839 (Eriogoneae).  
Persicariaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar, 473. 3 Aug 1820 (Persicariae). 
Rumicaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar, 554. 3 Aug 1820 (Rumoides).

}}

La familia Polygonaceae, las centinodias''', son un grupo de plantas dicotiledóneas que incluye el trigo negro o sarraceno, la acedera, el ruibarbo y la bistorta, Su nombre deriva de la forma de la semilla, en el caso del ruibarbo, por ejemplo, de sección triangular.

En el sistema de Cronquist se otorgó a esta familia su propio orden, pero recientes sistemas la tratan como parte del orden Caryophyllales.

Descripción 
Son hierbas, bejucos herbáceos y leñosos, arbustos o árboles, ocasionalmente con brotes cortos, frondosamente floridos o terminados en espinas; tallos frecuentemente abultados en los nudos, entrenudos huecos o con una médula sólida; plantas hermafroditas o dioicas. Hojas alternas, simples, enteras y pecioladas; estípulas ocreadas. Las inflorescencias racimos, espigas o panículas, terminales o axilares, ocasionalmente terminadas en un zarcillo; tépalos 3–6 libres o parcialmente unidos, verdosos a rojos o blancos; hipanto variadamente desarrollado, lo mismo que el tubo o los lobos o ambos, extendiéndose durante el desarrollo del fruto, o los lobos carinados, la quilla semejante a un ala y a veces extendiéndose hasta el pedicelo; estambres generalmente 6–9, filamentos aplanados, generalmente glabros, fusionados cerca de la base y/o parcialmente adnados al perianto, rudimentarios o estaminodiales en las flores pistiladas; ovario súpero,  estilos 1, 2 o 3, o estigmas 3, filiformes, divididos y capitados en el ápice. Aquenio redondo, triquetro o lenticular, cubierto por un hipanto adherente o rodeado por uno cartáceo o por los lobos del perianto o los lobos del perianto extendidos como alas, pericarpo generalmente lustroso, delgado, endosperma farináceo.

Distribución y hábitat 
Familia con ca 30 géneros y más de 1500 especies, ampliamente distribuidas en las regiones templadas y tropicales de ambos hemisferios, desde el nivel del mar hasta áreas alpinas y desde áreas secas hasta pantanos como plantas acuáticas.

Subfamilias 
 Eriogonoideae
 Polygonoideae

Géneros

Filogenia 
El árbol filogenético está basado en:

Referencias

Enlaces externos

Bibliografía 
 Fl. Guat. 24(4): 104–137. 1946; Fl. Pan. 47: 323–359. 1960; W. Burger. Polygonaceae. In: Fl. Costaricensis. Fieldiana, Bot., n.s. 13: 99–138. 1983.